Уиттингем () — английская фамилия. Известные носители:
 Уиттингем, Кен — американский телережиссёр.
 Уиттингем, Питер (1984—2020) — английский футболист.
 Уиттингем, Стэнли (род. 1941) — британо-американский химик.
 Уиттингем, Чарльз II (1795—1876) — английский типограф.